Сумісність (в стандартизації) — властивість об'єкта (процесу, системи) вступати у взаємодію з іншими об'єктами (процесами, системами), при цьому об'єкти (процеси, системи) не повною мірою виключають прояв один одного.

Здатність двох або більше систем виконувати ідентичні функції.

Придатність об'єктів до спільного використання у конкретних умовах для виконання відповідних вимог.

Технічна сумісність: сумісність виробів, їх складових частин, конструкційних, паливно-мастильних матеріалів, технологічних процесів виготовлення і контролю.

Під даним терміном можуть матися на увазі, наприклад:

 психологічна сумісність
 сумісність медикаментів
 сумісність мікронутрієнтів
 електромагнітна сумісність
 Сумісність (інформатика)
 Двійкова (бінарна) сумісність — підвид сумісності з точки зору інформатики.
 Сумісність речовин

Близький за значенням термін - Конективність () — сполучення компонентів системи, можливість з'єднання (наприклад комп'ютерів між собою), здатність до взаємодії (наприклад сумісність програм між собою).

Примітки

Див. також 

Інформаційні технології
Апаратне забезпечення